Stavsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stavsjöarna, sjö i Laholms kommun, 
Stora Stavsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (4,56 ha)
Stavsjön (Agunnaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Stavsjön (Hinneryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun,  (3 ha)
Stavsjön (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (14,5 ha)
Stavsjön, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (40 ha)
Stavsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (8,12 ha)
Stavsjön (Forssa socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Stavsjön (Kila socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (49 ha)
Stavsjö, ort i Nyköpings kommun, 
Stavsjön (Mellösa socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (53,3 ha)
Lilla Stavsjön, sjö i Laxå kommun,  (6,75 ha)
Stora Stavsjön, Närke, sjö i Laxå kommun,  (16 ha)
Stavsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (46,1 ha)
Stavsjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (2,25 km²)
Stavsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (1,43 km²)
Stavsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun och Bräcke kommun,  (21 ha)
Stavsjön, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (37 ha)
Stavsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (78,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn